Красносельское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красносельское — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Красносельское — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Красносельское — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Красносельское — прежнее, до 2010 г., название села Беккул Баба в подчинении городской администрации Актобе Актюбинской области.

Россия 
 Красносельское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Красносельское — село в Динском районе Краснодарского края.
 Красносельское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Красносельское — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Красносельское — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Красносельское — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Красносельское — село в Увельском районе Челябинской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Красносельское — село в Кировском районе.
 Красносельское — село в Черноморском районе.

Украина 
 Красносельское — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Красносельское — село в Борзнянском районе Черниговской области.

Разное 
 Красносельское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Красносельскому району.
 Красносельское городское поселение
 
 
 «Красносельское» — проектируемое депо Петербургского метрополитена.

См. также